Findlay peut désigner :

Findlay, village du comté de Shelby, dans l'État de l'Illinois ;
 Findlay, ville siège du comté de Hancock, dans l'État de l'Ohio ;
 Findlay Township, ville du comté d'Allegheny, dans le Commonwealth de Pennsylvanie.

Patronyme 
 Conn Findlay (1930-2021), skipper et rameur d'aviron américain.
 Jack Findlay (1935-2007), pilote privé australien de moto de course.
 
 Paula Findlay (1989-), triathlète canadienne.
 Terra Findlay (1990-), patineuse française.
  (1991-), musicienne britannique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme